Вектор (математика)
 Геометричний вектор — величина, яка характеризується числовим значенням і напрямком;
 Вектор (біологія) — організм, клітина, вірус, плазміда або інший біологічний об'єкт, що несе потенційно активний елемент;
 Вектор (російський науковий центр)